The Beatles eller Beatles kan syfta på:

 The Beatles – brittiskt rockband aktivt på 1960-talet
The Beatles (musikalbum) – musikalbum av The Beatles från 1968, även känt som White Album
 The Beatles (No. 1) – en EP-skiva från 1963 av den brittiska rockgruppen The Beatles
The Beatles (TV-serie) – brittisk TV-serie som sändes mellan 1965 och 1969
Beatles (sång) – sång av gruppen Forbes från 1977
Beatles (roman) – roman från 1985 av den norske författaren Lars Saabye Christensen